Titkos invázió, 2008-as Marvel képregény
 Titkos invázió, (2023) amerikai televíziós sorozat, amit Kyle Bradstreet alkotott